Ženská čtyřhra Hong Kong Tennis Open 2017 probíhala v první polovině října 2017. Do deblové soutěže hongkongského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic.

Vítězem se stal nejvýše nasazený sesterský pár Tchajwanek Chao-čching a Jung-žan Čanových, které ve finále za 47 minut hladce zdolaly čínskou dvojici Lu Ťia-ťing a Wang Čchiang po dvousetovém průběhu 6–1 a 6–1. V utkání čelily jediné brejkové šanci Číňanek, jíž odvrátily. Sourozenkyně naopak využily pět z osmi brejků a v zápase získaly 51 ze 78 míčů.

Obě šampionky, jež obhájily turnajové vítězství z předchozího ročníku, si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly jubilejní desátou společnou trofej. Mladší Chao-čching Čan vybojovala třináctý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro deblovou světovou dvojku Jung-žan Čanovou to bylo dvacáté osmé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Čan Chao-čching /  Čan Jung-žan (vítězky)
  Šúko Aojamová /  Jang Čao-süan (1. kolo)
  Makoto Ninomijová /  Renata Voráčová (1. kolo
  Eri Hozumiová /  Miju Katová (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Hong Kong Open
Tenis v Číně v roce 2017
WTA Tour 2017